Солвези () — город в Замбии, административный центр Северо-Западной провинции и .

Географическое положение 
Центр города располагается на высоте 1366 м над уровнем моря.

Климат

Демография 
Население города по годам:

Транспорт 
В городе есть небольшой аэропорт.

Примечания 

Города Замбии